Carlos Gómez peut faire référence à :

 Carlos Gómez Sánchez (1923-), footballeur péruvien ;
 Carlos Gómez (1953-), footballeur mexicain ;
 Carlos Gómez (1962-), acteur américain ;
 Carlos Gómez (1985-), joueur dominicain de baseball ;
 Carlos Gomez, dessinateur de bandes dessinées, entre autres de la série Aliénor , chez Delcourt, 2012 et 2013 ;
 Carlos Gómez (1992-), joueur mexicain de hockey sur glace ;
 Carlos Andrés Gómez (2002-), footballeur colombien.

Notes et références